

Collégiale Saint-Servais à Quedlinbourg

Église Saint-Servais à Schaerbeek (Bruxelles)
 Église Saint-Servais de Liège
 Église Saint-Servais à Lens-Saint-Servais

Église Saint-Servais à Saint-Servais (Finistère)
 Église Saint-Servais à Saint-Servais (Côtes-d'Armor)

Basilique Saint-Servais de Maastricht

Voir aussi